Іван Васенко (? — 1872) — український будівничий, тесляр.
 Васенко Григорій Демидович (1887—1982) — український вчитель і краєзнавець.

Див. також 
 Власенко

прізвища на -ко